Кубок Англии 1919/1920 () — 45-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Астон Вилла», в финале победивший «Хаддерсфилд Таун» со счётом 1:0. Это был первый Кубок Англии после длительного перерыва в официальных турнирах в Англии, вызванных Первой мировой войной.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, шесть квалификационных раундов, четыре основных раунда, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира сыграли 42 из 44 клубов Первого и Второго дивизионов, а также 12 клубов, прошедших квалификационные раунды. Два оставшихся клуба, «Порт Вейл» и «Ротерем Каунти», начали выступления в турнире с  шестого квалификационного раунда. «Ротерем Каунти» стал новым участником Футбольной лиги после её расширения в сезоне 1919/20.

В первый раунд были приглашены десять клубов, не входящих в Футбольную лигу:

Саутгемптон
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
Суиндон Таун
Плимут Аргайл
Рединг
Портсмут
Брентфорд
Кардифф Сити

32 матча первого раунда прошли в субботу, 10 января 1920 года. Восемь из них завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Второй раунд 
16 матчей второго раунда прошли в субботу, 31 января 1920 года. Один из них завершился вничью, переигровка состоялась 4 февраля.

Третий раунд 
Восемь матчей третьего раунда прошли в субботу, 21 февраля 1920 года. Переигровок не потребовалось.

Четвёртый раунд 
Четыре матча четвёртого раунда состоялись в субботу, 6 марта 1920 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли в субботу, 27 марта 1920 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 24 апреля 1920 года на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж». Это был первый финал Кубка Англии за 5 лет. В нём встретились «Астон Вилла» и «Хаддерсфилд Таун». Победу в дополнительное время одержала «Вилла» благодаря голу Билли Кертона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1919
Футбол в Англии в сезоне 1919/1920
Футбол в Европе в 1919 году
Футбол в Европе в 1920 году